Z0 (Z-zéro) peut faire référence à :
 L'impédance de base en impédancemétrie, la mesure de l'impédance de tissus biologiques,
 L'impédance caractéristique du vide qui représente le rapport E/H pour des ondes électromagnétiques dans le vide,
 Boson Z,

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres